De meisjes van de suikerwerkfabriek (boek), boek van Tessa de Loo
De meisjes van de suikerwerkfabriek (lied), lied van Drs. P